Уткир Давлатбекович Юсупов (; 4 января 1991 года, СССР) — узбекистанский футболист, вратарь. С 2018 года игрок клуба «Коканд 1912».

Начинал профессиональную карьеру в клубе «Машал» в 2012 году. В 2014—2015 годах выступал за каршинский «Насаф». В последующие два сезона играл за ферганское «Нефтчи». С 2018 года в клубе «Коканд 1912».

16 октября 2018 года сыграл свой дебютный матч за национальную сборную Узбекистана в товарищеском матче против сборной Катара.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Коканд 1912»